Papa Adeodato I (615-618) — Santo Adeodato 
 Papa Adeodato II (672-676) — Ordem de São Bento

Desambiguações de antropônimos